Régi Magyar Könyvtár, a Franklin kiadó és az MTA 1897–1937 között megjelent sorozata
 Régi magyar könyvtár, a Balassi kiadó 1992-ben indult könyvsorozata